Kabinett Yoshida steht für folgende Regierungen Japans:

 Kabinett Yoshida I (1946 bis 1947)
 Kabinett Yoshida I (Umbildung) (1947)
 Kabinett Yoshida II (1948 bis 1949)
 Kabinett Yoshida III (1949 bis 1950)
 Kabinett Yoshida IV (1952 bis 1953)
 Kabinett Yoshida V (1953 bis 1954)